Haas – nazwisko; na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 271 osób

Osoby noszące nazwisko Haas:
 Adolf Haas – zbrodniarz hitlerowski, komendant obozów w Niederhagen-Wewelsburg i Bergen-Belsen oraz SS-Hauptsturmführer.
 Anja Haas – narciarka alpejska
 Bernt Haas – piłkarz
 Charlie Haas – wrestler, zapaśnik
 Christl Haas – narciarska alpejska
 Daniel Haas – piłkarz
 Eleriin Haas – lekkoatleta
Gene Haas – przedsięborca
 Hans Haas – sztangista
 Hugo Haas – aktor, reżyser, scenarzysta
 Josef Haas – biegacz narciarski
 Joseph Haas – niemiecki kompozytor
 Karl-Friedrich Haas – lekkoatleta
 Mario Haas – piłkarz
 Maximilian Haas – piłkarz
 Nathan Haas – kolarz szosowy
 Lukas Haas – aktor
 Pavel Haas – kompozytor
 Robert Haas – muzykolog
 Russ Haas – zapaśnik
 Steffen Haas – piłkarz
 Tommy Haas – tenisista
 Wolf Haas – pisarz współczesny
 Wolfgang Haas – pierwszy arcybiskup Vaduz
 Zoë Haas – narciarka alpejska

Zespoły wyścigowe
 Haas Lola – zespół i konstruktor Formuły 1 (1985–1986)
 Haas – zespół i konstruktor Formuły 1 (od 2016)

Przypisy